Proti era un termine utilizzato nel lontano 1500 per indicare coloro che proteggevano, nell’accezione pratica del termine, la Laguna Veneta. Erano dei veri e propri tecnici idraulici sottoposti agli ordini della Repubblica di Venezia e facenti parte dell’organo chiamato Magistrato delle Acque, volto a sorvegliare e amministrare la Laguna Isole.

Uno degli ultimi Proti sopravvissuti è il Dr. Paolo Rosa Salva, esperto massimo e "guardiano" della Laguna Veneta.

Isola di Proti o Kinaliada, isola della Turchia, nel Mar di Marmara
Proti (Mar Ionio), una delle Isole Ionie della Grecia

Altri toponimi
Proti, ex comune della Grecia nella periferia della Macedonia Centrale
Proti (Florina), un villaggio greco facente parte della prefettura di Florina
Altri significati
Proti, famiglia storica vicentina